Jerzy Kwaśniewski (1942–2023) – polski socjolog
 Jerzy Kwaśniewski (ur. 1983) – polski adwokat, współtwórca i prezes zarządu Ordo Iuris
 Jerzy Grot-Kwaśniewski (1920–2008) – polski żołnierz, dziennikarz